Dopp ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Dopp (* 1965), deutsche Professorin für Hygiene und Umweltmedizin
 Ernst Dopp (1858–1929), deutscher klassischer Philologe
 Heiner Dopp (* 1956), deutscher Feldhockeyspieler
 Rainer Dopp (* 1948), deutscher Politiker, Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern
 Reinaldo Dopp, deutscher Tenor

Siehe auch:
 Dop
 Dobb